Davidoff Swiss Indoors Basel 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Davidoff Swiss Indoors Basel rozgrywany w dniach 20–26 października 2008 roku w Bazylei na kortach twardych w hali o puli nagród 891 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Szwajcarii